A Cosmopolitan kifejezés a következőket jelentheti:
 Cosmopolitan  - koktél
 Cosmopolitan - női magazin
 Cosmopolitan Railway - egy globális vasúthálózat terv